Анто́н Фра́нцевич Добржи́нский (1844—1897) — русский государственный деятель, действительный статский советник, директор Департамента полиции в 1896—1897 годах.

Биография 
Происходил из потомственных дворян, окончил юридический факультет Киевского университета, после чего в январе 1868 года зачислен кандидатом на должность судебного следователя при Александрийском уездном суде (в г. Александрия, Херсонская губерния).

В марте 1868 года назначен исправляющим должность заседателя Александрийского суда.

После упразднения в 1868 году Александрийского уездного суда на протяжении нескольких лет служил следователем в судах различных инстанций Одесского округа.

В начале 1880-х в чине коллежского асессора занял должность товарища прокурора Одесского окружного суда.

В числе наиболее громких дел, которые ему доводилось вести — дело террориста-народовольца Г. Д. Гольденберга — убийцы харьковского генерал-губернатора Д. Н. Кропоткина. Убедившись в неэффективности «силовых» методов воздействия, Добржинский сумел обманным путём убедить Гольденберга дать показания, в которых последний подробно описал биографии, личные качества и приметы всех известных ему 143 членов «Народной воли», что позволило царскому правительству развернуть охоту на них. Осознав степень своей вины перед организацией, Гольденберг покончил с собой.

В августе 1880 года получил назначение товарищем прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты.

После убийства народовольцами 1 марта 1881 года императора Александра II вместе с полковником Никольским лично принимал участие в допросе одного из участников заговора — Н. И. Рысакова.

В 1881−1884 годах неоднократно исправлял должность прокурора Санкт-Петербурга, а также участвовал в расследовании наиболее «громких» дел того периода — в частности, в феврале 1883 допрашивал знаменитую террористку В. Фигнер, а 16 марта 1883 года император Александр III по докладу министра юстиции возложил прокурорские обязанности при дознании «о преступной пропаганде», которое вёл генерал-майор Середа.

В июле 1884 года назначен товарищем обер-прокурора Уголовного кассационного департамента Правительствующего Сената.

23 мая 1896 года в чине действительного статского советника назначен на должность директора Департамента полиции и занимал эту должность до своей смерти в августе 1897 года.

Литература 
 

Персоналии:Спецслужбы Российской империи
Выпускники юридического факультета Киевского университета
Сенаторы Российской империи